Давлетбаев — фамилия; имеет женскую форму Давлетбаева.
 Давлетбаева, Мадина Мухитовна (род. 1989) — казахстанская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Давлетбаев, Мажит Боранбаевич (1896/1900—1938) — казахский советский писатель: прозаик, поэт, драматург, переводчик.
 Давлетбаев, Разим Ильгамович (1950—2017) — заместитель начальника турбинного цеха на Чернобыльской АЭС.
 Давлетбаев, Фатых Исламович (1950—2020) — артист Башкирского государственного театра кукол, народный артист БАССР.